Great Western kan syfta på:

 Great Western Forum – ett äldre namn på en inomhusarena i Inglewood, Kalifornien, se The Forum
 Great Western Railway – ett brittiskt järnvägsbolag
 S/S Great Western – ett ångfartyg byggt 1838, det första ångfartyget byggt för passagerartrafik över Atlanten.

Geografi 
 Great Western, Victoria – ett samhälle i Victoria, Australien.
 Great Western Divide – en bergsrygg i Sierra Nevada, USA.
 Great Western Mountain – ett berg i det inre av Sri Lanka.
 Great Western Tiers – en bergskedja på Tasmanien, Australien